De Euro Hockey League 2010/2011 was de vierde editie van de Euro Hockey League.

Kwalificatie
De verdeling van het aantal deelnemers naar land was als volgt:

Deelnemers
 : HC Bloemendaal, HGC, Oranje Zwart
 : RC Polo de Barcelona, Atlètic Terrassa, Club de Campo
 : Reading HC, East Grinstead HC, Beeston HC
 : Uhlenhorster HC, Mannheimer HC, Rot-Weiß Köln
 : WKS Grunwald Poznań, KS Pomorzanin Toruń
 : KHC Dragons, RC Bruxelles
 : Pembroke Wanderers, Glenanne HC
 : SHVSM Izmaylovo Moskou, HC Dinamo Kazan
 : CA Montrouge
 : Kelburne HC
 : SC Stroitel Brest
 : Olimpia Kolos Sekvoia

Toernooi
In de eerste ronde speelden 24 teams in acht groepen van drie. De nummers één en twee gingen door naar de achtste finale. Een groepswinnaar werd daarin gekoppeld aan een nummer 2. Vervolgens waren er kwartfinales, halve finales en de finale.

Ronde 1 (poulefase)
 15 t/m 17 oktober 2010: Eindhoven, Nederland (Poules B, E, F, H)
 29 t/m 31 oktober 2010; Terrassa, Spanje (Poules A, C, D, G)

Groep A 
29 tot 31 Oktober 2010 in Terassa

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knock-outfase
De knock-outfase werd in Nederland gehouden.

Tweede Ronde

Kwartfinales

Halve finales

Kleine finale

Finale

Eindrangschikking

 Rob Short (HGC Wassenaar) werd na afloop van de finale uitgeroepen tot "meest waardevolle speler van het toernooi".

Kampioen

Zie ook
 Euro Hockey League
 Lijst van Europacupwinnaars veld- en zaalhockey

Externe link
 Officiële Euro Hockey League-website

Europacup hockey
Hockey in 2010
Hockey in 2011